Der kleine Unterschied ist die Bezeichnung für:
 Der kleine Unterschied (1996), britisch-französischer Film von Richard Spence
 Der kleine Unterschied (2003), französischer Film von Nadia Fares